1. division 2018-19 (eller NordicBet Liga af sponsorårsager) sammenfatter sæsonen for den næstbedste række i Danmarksturneringen i fodbold. Rækken administreres af Divisionsforeningen.

Nye hold denne sæson er FC Helsingør, Lyngby og Silkeborg, der rykkede ned fra Superligaen samt Hvidovre og Næstved, der rykkede op fra 2. division.

Struktur 
1. division består af 12 hold, der møder hinanden tre gange på en sæson. Dette giver i alt 33 kampe.

Vinderen rykker direkte op, mens nummer 2 og 3 spiller playoff mod hold fra Superligaen om to oprykningspladser.

Nummer 11 og 12 rykker ned i 2. division.

Deltagere

Stilling

Placering pr. runde 
Nedenstående tabel viser hvert holds position efter hver rundes afslutning.

Resultater 

De første 11 runder møder hvert hold hinanden en gang, mens man i de resterende 22 runder møder hinanden 2 gange, hhv. hjemme og ude.

Nedrykkerne fra Superligaen samt nummer 4-6 fra sidste sæson i 1. division har 17 hjemmekampe, mens de resterende 6 hold i rækken har 16 hjemmekampe.

Runde 1-11

Runde 12-33

Sæsonstatistik

Topscorere 
Opdateret indtil kampe spillet den 23. april 2019

Hattricks 
Opdateret indtil kampe spillet den 23. april 2019

Kort 
Opdateret indtil Runde 27

Referencer 

Fodboldsæson 2018-19
Sæsoner i 1. division (fodbold)